Abraham Jacobsz. Hulk (1751- >1817), tekenaar, etser, graveur
Abraham Pietersz. Hulk (1752-1809), tekenaar
Abraham Hulk sr. (1813-1897), schilder
Abraham Hulk jr. (1843-1919), schilder